Rwenzori peut désigner :
 Rwenzori, le nom d'une chaîne de montagne entre l'Ouganda et la république démocratique du Congo ;
 le Parc national Rwenzori Mountains situé dans la partie ougandaise de ces montagnes ;
 l'eau de source Rwenzori.